Atlas Van Stolk
 Abraham van Stolk (schrijver) (1874-1951) - schrijver uit Rotterdam
 Van Stolk (geslacht)